Федеральная администрация железных дорог (; сокр. , ) — центральный орган государственного управления Соединённых Штатов Америки в области железнодорожного транспорта.

Агентство министерства транспорта Соединённых Штатов. Создано в 1966 году. Целями деятельности агентства являются выработка правил обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте, контроль за соблюдением этих правил, обеспечение государственной поддержки деятельности железнодорожного транспорта.

FRA является одним из десяти агентств в рамках министерства транспорта, связанных с интермодальными перевозками.

В состав агентства входят семь отделов, общий штат составляет около 850 человек.

Все пассажирские и грузовые железнодорожные перевозки в Соединённых Штатах подлежат регулированию FRA.

Ссылки 
 Federal Railroad Administration

Транспорт
Железнодорожный транспорт США
Министерство транспорта США